Akter ist der Familienname folgender Personen:

 Nahida Akter (* 2000), bangladeschische Cricketspielerin
 Shirin Akter (* 1994), bangladeschische Sprinterin